Bera pode se referir a:

 Bera (Bíblia), rei de Sodoma em Gênesis 14.
 Bera de Barcelona, o primeiro conde de Barcelona de 801 à 820.
 Bera (Navarra), município da Espanha na província e comunidade autónoma de Navarra.
 Bera (fonte), uma família tipográfica.

Desambiguação